82-й выпуск Бретань Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Состоялась 26 августа 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт